Enggasse steht für:
 Enggasse (Alsfeld), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Alsfeld
 Enggasse (Bad Orb), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Orb
 Enggasse (Florstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Florstadt
 Enggasse (Groß-Zimmern), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Groß-Zimmern
 Enggasse (Treysa), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Treysa
 Enggasse (Wolfstein), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wolfstein

 Enggasse (Gemeinde Kaindorf), Ortsteil von Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Enggasse (Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf), Ortsteil von Ludersdorf-Wilfersdorf, Bezirk Weiz, Steiermark